Il doppio del torneo di tennis AAPT Championships 2000, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Todd Woodbridge e Mark Woodforde che hanno battuto in finale Lleyton Hewitt e Sandon Stolle 6-4, 6-2

Teste di serie 
 Mark Woodforde /  Todd Woodbridge (campioni)
 Wayne Black /  Kevin Ullyett (secondo turno)
 Andrew Kratzmann /  Peter Tramacchi (primo turno)
 Wayne Arthurs /  Tim Henman (quarti di finale)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

AAPT Championships 2000
ATP Tour 2000